"Defensores de la Madre patria" () es el himno nacional de Túnez desde 1987. Compuesto por Moħammed Għabdel Wahhâb con letra de Moṣṭafâ Ṣâdeq ar-Râfegħi y Abu al-Qâsem aẋ-Ẋâbbi.

Letra

Referencias

Tunez
Símbolos de Túnez
Composiciones en la bemol mayor